Kashi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Varanasi, ort, Uttar Pradesh,

Kina 

 Kashgar, stad, Xinjiang, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar